Thimbleby (Lincolnshire) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Thimbleby (North Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)